Князь Семён Дмитриевич Дашков — наместник и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Дашковы. Средний сын родоначальника князей Дашковы —  князя Дмитрия Михайловича по прозванию Дашко. Имел братьев, князей: Андрея и Ивана Дмитриевичей.

Биография 
В октябре 1551 года записан во вторую статью московских детей боярских. В 1554 году послан с князем Телятьевским на Арские места и бунтующие казанские народы, за сей поход пожалован ползолотой Угорский. В 1557-1558 годах наместник в Рыльске. В 1559 году годовал пятым воеводою в Свияжске, то же самое в Смоленске в 1561 году. В 1562 году второй воевода в Великих Луках.

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Дашков Семён Дмитриевич. стр. 167.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. стр. 46. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.
 Разрядная книга 1475-1605 г. Т. 3. Ч. 1. АН СССР. Инстит. Истор. М. Изд. Наука. 1984 г.

Семён